Алекса́ндр Влади́мирович Смирно́в (19 мая 1968, Москва, СССР) — советский и российский футболист, российский футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Основную часть клубной карьеры провёл в московских клубах «Динамо» и «Локомотив». Дебютировав в 1986 году в «Динамо-2», с 1988 года играл в основной команде. Свой первый гол в высшей лиге забил в 1988 году в ворота Рината Дасаева, но «Динамо» в итоге проиграло 1:2.

В 1990 году перешёл в сухумское «Динамо», желая иметь постоянную игровую практику. С 1991 года играл в московском «Локомотиве». В 1992 году Смирнову сделал предложение о переходе испанский «Вальядолид», но остававшийся год контракта с «красно-зелёными» и отказ главного тренера Юрия Сёмина не позволили переходу состояться.

Стиль игры 
В игре акцентировался не на скорости, а на точных передачах, исполняя роль «диспетчера». Удары по воротам отличались такой силой, что иногда мяч прорывал сетку. Мастерски выполнял штрафные удары.

Тренерская 
Работал в тренерском штабе московских клубов «Локомотив» и «Динамо». С сентября 2010 года является главным тренером клуба «Динамо» из Брянска, сменил подавшего в отставку Сергея Овчинникова. 12 декабря 2010 года в Москве окончил 240-часовое обучение в ВШТ на тренерских курсах и получил лицензию Pro. С июня 2011 по ноябрь 2012 — тренер «Крыльев Советов», помощник Андрея Кобелева, с которым ранее уже работал в аналогичной должности в «Динамо (Москва)».

Статистика в качестве главного тренера

Достижения 
«Локомотив»
 Серебряный призёр чемпионата России: 1995
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1998
 Обладатель Кубка России (2): 1996, 1997
 Полуфиналист Кубка кубков: 1998

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Енисей»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Брянск